Мэддисон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (ур. Тиндал; 1862—1929) — ирландский композитор, супруга Фредерика Мэддисона.
  (род. 1949) — канадский военный моряк, начальник морского штаба Королевского канадского ВМФ (1997—2001).
 Мэддисон, Джеймс (род. 1996) — английский футболист.
  (1850—1923) — новозеландский архитектор, ряд работ которого отнесены Фондом по охране исторических мест к наследию 1-й категории.
  (1921—1982) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс (1975—1976).
  — британский спортивный стрелок, серебряный медалист Игр Содружества в стрельбе из винтовки по движущейся мишени (1990).
 Мэддисон, Джордж — британский чиновник, первый лейтенант-губернатор Сент-Винсента (1763—1764)
  (1902—1959) — британский футбольный вратарь, проведший более 400 матчей за клуб «Халл Сити».
  (1947—2019) — британский юрист, судья Верховного суда Англии (2008—2013).
  (1869—1950) — британский математик.
 Мэддисон, Илья (Илья Сергеевич Давыдов, ; род. 1988) — российский видеоблогер, интернет-стример.
  (род. 1946) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Новой Южного Уэльса в составе клуба «Сент-Джордж Драгонс» (1966), игрок национальной сборной в Туре Кенгуру 1973 года.
  (род. 1972) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клуба «Данди».
  (род. 1969) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Мидлсбро» (1998).
  — канадский дипломат и военный моряк, командующий Королевским канадским ВМФ (2011—2013), посол Канады в Австралии (2015—2019).
  (род. 1981) — австралийский мотоциклист-трюкач, серебряный медалист Всемирных экстремальных игр в дисциплине лучших трюков на мотоцикле (2010).
  (1933—1953) — инженер Королевских ВВС Великобритании, погибший в качестве подопытного при испытаниях нервно-паралитических отравляющих веществ.
  (род. 1973) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Клубного чемпионата мира в составе «Хантер Маринерс» (1997).
  (1882—1924) — британский яхтсмен, олимпийский чемпион в 7-метровом классе (1920).
  — канадский биолог, член Королевского общества Канады (с 2011).
  (1856—1937) — британский общественный и политический деятель, президент Конгресса профсоюзов (1886), член Палаты общин (1897—1900, 1906—1910).
 Мэддисон, Фредерик (1849—1907) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе команды Оксфордского университета (1874) и клуба «Уондерерс» (1876), супруг Аделы Мэддисон.
 Мэддисон, Энгас (1926—2010) — британский экономист.

См. также